Biológia
 pata, a patás emlősök ujjának hegyét fedő vastag szaruréteg
 pata, lópata, a lovak ujjának hegyét fedő vastag szaruréteg
Települések
 Pata, község Baranya megyében, 1950-ben Patapoklosi néven egyesítették Poklosival
 Bégapata, község Romániában Temes megyében 
 Gyöngyöspata, község Heves megyében 
 Kolozspata, község a romániai Kolozs megyében 
 Pata, Vágpatta szlovák neve, község Szlovákiában a Nagyszombati kerület Galántai járásában
Személyek
 Pata, a japán X Japan együttes gitárosa